Шо́лохов (Шо́лохова) — русская фамилия.

Известные носители 
 Шолохов, Александр Михайлович (род. 1962) — депутат Государственной Думы VII созыва.
 Шолохов, Алексей Юрьевич (род. 1970) — российский архитектор-художник.
 Шолохов, Андрей Борисович (род. 1950) — основатель и главный редактор российской общевузовской газеты «Вузовский вестник».
 Шолохов-Синявский, Георгий Филиппович (настоящая фамилия Шолохов; 1901—1967) — русский советский писатель.
 Шолохов, Дмитрий Дмитриевич (1920—1983) — Герой Советского Союза.
 
 Шолохов, Марсель Максимович (род. 1998) — российский хоккеист.
 Шолохов, Михаил Александрович (1905—1984) — русский советский писатель. Лауреат Нобелевской премии по литературе.
 Шолохов, Пётр Иванович (1898—1988) — советский художник-реалист, живописец и график.



Другое 
 (2448) Шолохов — астероид, названный в честь М. А. Шолохова.
 Михаил Шолохов — пассажирский теплоход Дальневосточного морского пароходства (класса «Дмитрий Шостакович»)

См. также 
 Шолохово